Чистец талышский () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
Распространён на Кавказе. Эндемик. Описан из Талышских гор.

Растёт на галечниках.

Ботаническое описание 
Стебли, несколько приподнимающиеся, почти от основания ветвистые, слегка искривлённые, высотой 20—25 см.

Стеблевые листья эллиптические или слегка яйцевидные, длиной 4—4,5 см, шириной около 1,5 см, крупнозубчато-пильчатые, нижние на длинных тонких черешках, средние — на более коротких, верхние почти сидячие. Верхушечные листья яйцевидные или удлиннёно-яйцевидные, сидячие, цельнокрайные, на верхушке острые.

Мутовки 4—6-цветковые; прицветники щетиновидные или шиловидные, длиной 1—2 мм; чашечка колокольчатая, с узко-треугольными зубцами; венчик бледно-жёлтый, крупный.

Орешки тёмно-бурые, округло-обратнояйцевидные, мелкоточечные.

Классификация

Таксономия 
Вид Чистец талышский входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Яснотковые
Флора Кавказа
Флора Талыша
Эндемики Талыша